een plaats in de Italiaanse provincie Alessandria, zie Bergamasco (Italië)
een Lombardisch dialect, zie Bergamasco (dialect)
een hondenras, zie Bergamasco (hondenras)